Gaius Claudius Marcellus ist der Name folgender Personen:

* Gaius Claudius Marcellus (Prätor 80 v. Chr.), römischer Politiker
 Gaius Claudius Marcellus (Konsul 50 v. Chr.) († 40 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 50 v. Chr.
 Gaius Claudius Marcellus (Konsul 49 v. Chr.) (* vor 92 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 49 v. Chr.